Kasanka  bezeichnet:

 den Kasanka-Nationalpark in Sambia
 die Kasanka (Wolga), einen Nebenfluss der Wolga in Russland
 Rajon Kasanka, ein Rajon in der Oblast Mykolajiw in der Ukraine
 die Kleine Kasanka, ein Nebenfluss der Ilowlja in der Oblast Wolgograd in Russland
 die Große Kasanka, ein Nebenfluss der Kleinen Kasanka in der Oblast Wolgograd in Russland
 Kasanka (Assekejewo, Orenburg), ein Ort im Rajon Assekejewo in der Oblast Orenburg in Russland
 Kasanka (Baschkortostan), ein Ort in Baschkortostan (Russland)
 Kasanka (Belgorod), ein Ort in der Oblast Belgorod in Russland
 Kasanka (Mykolajiw), eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw in der Ukraine
 Kasanka (Siedlung), eine Ansiedlung in der Oblast Mykolajiw in der Ukraine, Rajon Baschtanka
 Kasanka (Primorje), ein Ort der Region Primorje in Russland
 Kasanka (Scharlyk, Orenburg), ein Ort im Rajon Scharlyk in der Oblast Orenburg in Russland
 Kasanka (Smolensk), ein Ort in der Oblast Smolensk in Russland
 Kasanka (Sol-Ilezk, Orenburg), ein Ort im Rajon Sol-Ilezk in der Oblast Orenburg in Russland
 Kasanka (Stara Sagora), ein Ort in der Oblast Stara Sagora in Bulgarien
 Kasanka (Tozkoje, Orenburg), ein Ort im Rajon Tozkoje in der Oblast Orenburg in Russland
 Kasanka (Woronesch), ein Ort in der Oblast Woronesch in Russland

siehe auch:
 Gottesmutter von Kasan